St. Cäcilia steht für:
 die heilige Cäcilia von Rom
 verschiedene dieser Heiligen geweihte Kirchen, darunter
 St. Cäcilia (Bösel)
 St. Cäcilia (Bonn)
 St. Cäcilia (Düsseldorf-Benrath)
 St. Cäcilia (Düsseldorf-Hubbelrath)
 St. Cäcilia (Harsum)
 St. Cäcilia (Hehlrath)
 St. Cäcilia (Heusenstamm)
 St. Cäcilien (Köln)
 St. Cäcilia (Mosbach)
 St. Cäcilia (Regensburg)
 Santa Cecilia in Trastevere
 Kirchenruine St. Cäcilia in Niederösterreich
 Santa Cecilia (Skulptur), Marmorskulptur von Stefano Maderno